Die Nationaldivision 1995/96 war die 82. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Titelverteidiger Jeunesse Esch gewann zum 23. Mal die Meisterschaft mit einem Punkt Vorsprung vor CS Grevenmacher. CS Petingen und Red Boys Differdingen mussten in die Ehrenpromotion absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1995/96